Gombas steht für:
 eine Gemeinde in der nördlichen Mittelslowakei, siehe Hubová
 Pál Gombás (1909–1971), ungarischer Physiker